Tressow ist der Name von zwei Orten in Mecklenburg-Vorpommern:  

 Tressow (Bobitz), Ortsteil der Gemeinde Bobitz im Landkreis Nordwestmecklenburg 
 Tressow (Moltzow), Ortsteil der Gemeinde Moltzow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte